Плавець — людина, яка займається плаванням.
 Плавець — орган плавання у риб і китоподібних.

Див. також 
 Поплавець